Holbrooke ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Holbrooke (1878–1958), englischer Komponist
 Richard Holbrooke (1941–2010), US-amerikanischer Diplomat und Publizist

Siehe auch:
 Holbrook